Maria av Leuchtenberg, född 16 oktober 1841 i Sankt Petersburg, död där 16 februari 1914, var en tysk prinsessa och gift med Wilhelm av Baden. Hon var dotter till Maximilian av Leuchtenberg och Maria Nikolajevna av Ryssland samt vidare sondotter till Eugène de Beauharnais och dotterdotter till Nikolaj I av Ryssland.

Biografi
Marias far avled 1852, och då hennes mor två år senare gifte sig morganatiskt med greve Grigori Stroganov och tvingades lämna landet blev Maria och hennes syskon omhändertagna av sin morbror, senare Alexander II av Ryssland, som alltid ska ha behandlat dem omtänksamt. Som barn till en rysk storfurstinna kallades Maria och hennes syskon för kejserlig höghet vid hovet. Hon uppvaktades före sitt äktenskap av sin morbror tsarens vän Pjotr Sjuvalov, som blev tillrättavisad för sitt intresse. 

Efter sitt giftermål 11 februari 1863 i med Wilhelm av Baden var hon bosatt i Karlsruhe. År 1866 var Marie och hennes bror Nicolas närvarande i samma vagn som tsaren då han utsattes för ett attentatsförsök. Efter sin mans död 1897 grundade hon ett sällskap för att bekämpa vad hon uppfattade som synd inom överklassen. Sällskapets hävdade att överklassen borde utgöra exempel på moralisk dygd och dess mål var att kungliga personer skulle föregå med gott exempel. HHon sände också en begäran till sina kungliga släktingar att avge löftet att avstå från omoral ett år.

I äktenskapet föddes barnen Marie (1865–1939), gift med Fredrik II av Anhalt (1856–1918), och Max av Baden (1867–1929), gift med Marie Louise av Hannover (1879–1948).

Anfäder

Referenser
 Wrangel, F.U., Die Souveränen Fürstenhäuser Europas, Stockholm 1898
 Perthes, Justus, Hof-Kalender 1912, Gotha 1912

Noter

Externa länkar

Kvinnor
Födda 1841
Avlidna 1914
Zähringen
Rysslands kungligheter
Tyska furstinnor